Гуля́ев () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Гуляев, Альберт Петрович (1927—1998) — советский и российский астроном.
 
 
 Гуляев, Антон Владимирович — российский каратист.
 
 Гуляев, Валерий Иванович (1938—2022) — советский и российский археолог.
 Гуляев, Василий Александрович (род. 1963) — украинский политик.
 
 
 Гуляев, Геннадий Иванович (род. 1926) — советский металлург.
 Гуляев, Георгий Анатольевич (род. 1977) — протоиерей, руководитель отдела информационно-просветительской деятельности Донецкой епархии, настоятель Свято-Игнатьевского храма.
 Гуляев, Григорий Владимирович (1916—2003) — учёный-генетик, селекцонер и семеновод.
 
 
 Гуляев, Игорь Геннадьевич (род. 1969) — российский дизайнер.
 Гуляев, Матвей Трофимович (1886—1972) — депутат Верховного Совета СССР, председатель колхоза.
 Гуляев, Никита Фадеевич (1899—1980) — начальник шахты, Герой Социалистического Труда.
 
 Гуляев, Олег — российский дзюдоист.
 Гуляев, Прокопий Васильевич (1910—1978) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Гуляев, Руслан Александрович (род. 1982) — российский политик, общественный деятель.
 
 Гуляев, Степан Иванович (1806—1888) — исследователь Алтая; историк, этнограф, фольклорист, изобретатель.
 Гуляев, Филипп Сивирьянович (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Гуляев, Эраст Евгеньевич (1846—1919) — учёный, кораблестроитель, генерал-лейтенант.



Составные фамилии 
 Гуляев-Зайцев, Сергей Александрович (1896—1986) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Печорского окружного комитета ВКП(б).

См. также 
 Гуляева — деревня в Байкаловском районе Свердловской области России.